Малила има више значења:

 Малила (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Малила (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Малила (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику